Tori kan syfta på följande platser:

Estland 

 Tori (ort i Estland), Pärnu län, Tori vald,

Mali 

 Tori (ort i Mali), Mopti, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar